HMS Ashanti je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Ashanti (F51) 
 HMS Ashanti (F117) 

Ashanti